Olivier Myny est un footballeur belge, né le . Il évolue actuellement au FCV Dender EH au poste d'ailier droit.

Carrière 

Olivier Myny est formé au sein du club de Zulte Waregem. Il commence sa carrière en deuxième division avec l'équipe du KSV Roulers lors de la saison 2014-2015. Le , il inscrit un doublé sur la pelouse du Patro Eisden. Il termine sa première saison professionnelle avec 11 buts inscrits en championnat.

En , il est transféré à Waasland-Beveren, club de première division.

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance à Zwevegem
Naissance en novembre 1994
Footballeur belge
Joueur du KSV Roulers
Joueur de Waasland-Beveren
Joueur d'Oud-Heverlee Louvain
Joueur du Royal Excel Mouscron
Joueur du FCV Dender EH